Norman Foster (architect) (1935), Brits architect
 Norman Foster (politicus) (1921-2006), Australisch politicus
 Norman Foster (regisseur) (1903-1976), Amerikaans acteur en filmregisseur